Angelo Maria Dolci – włoski duchowny katolicki, dyplomata, kardynał
 Carlo Dolci – włoski malarz okresu baroku